Abolitionnisme peut désigner plusieurs courants politiques : 
 abolitionnisme, visant l'abolition de l'esclavage ;
 abolitionnisme, visant l'abolition des réglementations de la prostitution ;
 abolitionnisme, visant l'abolition de l'exploitation animale ;
 Abolitionnisme pénal, visant l'abolition du système pénal (prisons, police, tribunaux).